Kras peut désigner :
le Kras, nom slovène du Carso ou Karst, connu aussi comme Haut plateau Karsique, un haut plateau rocheux calcaire qui s’étend du nord-est de l'Italie vers la région de Carniole en Slovénie ;
Kras, une localité de Croatie située dans la municipalité de Dobrinj, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Kras, une localité de Croatie située dans la municipalité de Buzet, comitat d'Istrie ;
KRAS désigne un gène codant la protéine K-Ras, jouant un rôle clé dans la genèse de plusieurs cancers.

Voir aussi 
Kraš, un chocolatier croate.

Homonymie de toponyme